Владимир Бистров е бивш руски футболист, десен полузащитник. Има 47 мача и 4 гола за националния отбор на Русия. Най-добър млад футболист на Русия за 2003 г. Анализатор е в Матч ТВ

Кариера 

Кариерата на Владимир започва през 2002 в Зенит. Дебютира на 8 май, срещу Торпедо-ЗИЛ. На 12 май играе на финала за купата на Русия, като записва асистенция. През 2003 печели купата на лигата на Русия. Във февруари 2004 дебютира за „сборная“ в контрола срещу , завършила 2:2. Участва на Евро 2004, като записва 20 минути на турнира. Владимир влиза като резерва срещу отбора на Португалия. Същата година е под номер 1 в списък „33 най-добри“. През юли 2005 халфът подписва с ФК Спартак Москва. Дебютира на 9 юни срещу Локомотив (Москва). На 27 август вкарва първия си гол за Спартак – срещу Алания (Владикавказ). В продължение на 4 сезона Бистров е основен играч, но не успява да спечели трофей с „червено-белите“. През 2008 участва на Евро 2008 и печели бронзов медал с Русия. В август 2009 той се връща в Зенит. Много от феновете на „питерци“ са против него, заради трансфера му в Спартак през 2005. Въпреки това, той играе страхотно, вкарвайки 6 гола в 10 срещи. През сезон 2010 Бистров е в основата за спечелване на титлата от Зенит, като заедно с Дани и Александър Кержаков е от най-добрите на терена. През март 2010 се контузва и е аут от терените до октомври. През сезон 2011/12 става шампион на Русия в състава на Зенит. С привличането на Хълк в състава на „питерци“ Бистров губи титулярното си място и в началото на 2014 г. е даден под наем на Анжи до края на сезона. За тях изиграва 11 мача, в които вкарва един гол. През лятото на 2014 г. подписва тригодишен договор с ФК Краснодар.

Статистика

Източници 
 Профил на сайта на руския национален отбор
 Профил на сайта на РФПЛ

Руски футболисти
Футболисти на Зенит (Санкт Петербург)
Футболисти на Спартак Москва
Футболисти на ФК Краснодар